Die Football League Second Division 1951/52 war die 49. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1951 und endete am 3. Mai 1952.

Zweitligameister wurde Sheffield Wednesday und daneben stieg auch das zweitplatzierte Cardiff City in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1952/53 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Huddersfield Town und FC Fulham die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Coventry City und die Queens Park Rangers, wobei beide Vereine fortan in der Südstaffel Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1952/53 Third-Division-North-Meister Lincoln City und aus der Third Division South der Gewinner Plymouth Argyle die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1951-52 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1951/52
1951